Europamästerskapet i ishockey 1910 var det första Europamästerskapet i ishockey för landslag som arrangerades av IIHF. Turneringen var den första internationella turneringen för landslag, och spelades i Les Avants utanför Montreux i Schweiz 10–12 januari 1910.

Fyra lag deltog och mästerskapet avgjordes i en enkelserie där alla lagen möttes en gång.

Tabell

Resultat

Laguppställningar
Thomas Sopwith - Bethune Patton, Bevan Cox, Robert Le Cron, Harold Duden, Sydney (J) Cox, Hugo Stonor

Referenser
 Hockey Archives - Europamästerskapet 1910

1910 i Schweiz
1910
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1909/1910
Vaud